Ошфе́льден () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.

Склад кантону 
Кантон включає в себе 29 муніципалітетів:

Консули кантону

Посилання 
 У словнику за 1865 рік

Кантони департаменту Нижній Рейн